Derwix Mehmed Paixà (o Derviş Mehmet Pasha), gran visir 1653-1654
 Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paixà (o Derviş Mehmet Pasha), gran visir 1775-1776
 Burdurlu Derviş Mehmed Paşa (o Derviş Mehmet Pasha), gran visir 1818-1820